Vladímir Soloviov (en ruso Владимир Соловьёв) puede referirse a:
 Vladímir Soloviov (filósofo); o
 Vladímir Soloviov (cosmonauta).